Das International Darts Open 2018 war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 14. bis zum 16. September 2018 zum vierten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das zwölfte Event der European Darts Tour, welche im Rahmen der Pro Tour 2018 durchgeführt wird. Austragungsort war erneut die Sachsen-Arena in Riesa.

Den Turniersieg sicherte sich der Waliser Gerwyn Price, der sich im Finale mit 8:3 Legs gegen den Australier Simon Whitlock durchsetzte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in allen Runden war ein best of 11 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 135.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
PDC Pro Tour Order of Merit Plätze 1–16
  Peter Wright
  Mensur Suljović
  Ian White
  Jonny Clayton
  Adrian Lewis
  Simon Whitlock
  Joe Cullen
  Daryl Gurney
  Gerwyn Price
  Darren Webster
  Max Hopp
  Stephen Bunting
  Mervyn King
  Dave Chisnall
  Jermaine Wattimena
  Kim Huybrechts

Sieger des UK Qualifier
  Steve West
  Steve Beaton
  James Wilson
  John Henderson
  Ross Smith
  Steve Lennon
  Barry Lynn
  Kyle Anderson
  Ryan Searle
  Dawson Murschell
  Matthew Dennant
  Terry Jenkins
  Terry Temple
  Michael Mansell
  Ryan Joyce
  Robert Thornton
  James Richardson
  Adam Huckvale

Sieger des West & South Europe Qualifier
  Dirk van Duijvenbode
  Ron Meulenkamp
  José Justicia
  Jan Dekker
  Michael Plooy
  Vincent van der Voort
  Jelle Klaasen
  Danny Noppert

Sieger des Host Nation Qualifier
  Gabriel Clemens
  Robert Marijanović
  Ricardo Pietreczko
  Martin Schindler

Nordic & Baltic Qualifier
  Magnus Caris

East Europe Qualifier
  Patrik Kovács

Setzliste

Turnierverlauf

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum war die Veranstaltung nicht im TV zu sehen, wurde allerdings auf Laola1.tv im kostenlosen Livestream übertragen.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf pdc.tv

Einzelnachweise 

2018
European Darts Tour 2018